Никола́й Рубцо́в: 
 Рубцов, Николай Михайлович (1936—1971) — русский лирический поэт.
 Рубцов, Николай Николаевич (1882—1962) — советский учёный-металлург, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Рубцов, Николай Фёдорович (1925—1972) — младший лейтенант, Герой Советского Союза (1945).